Az 1995-ös Veikkausliiga volt a bajnokság 65dik szezonja, 14 csapat küzdött meg a bajnoki címért, de a Haka Valkeakoski csapata nyerte meg a bajnokságot.

Bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en 

Finn 1
Finn labdarúgó-bajnokságok